Usulután pode se referir aos seguintes topônimos de El Salvador:

Usulután (cidade)  
Usulután (departamento)
Usulután (vulcão) 

Desambiguação